

Cinema 
 Chickens – film del 1916 diretto da Bobby Burns e Walter Stull
 Chickens – film del 1921 diretto da Jack Nelson

Televisione 
 Chickens – sitcom britannica